Alfredo Sáenz puede hacer referencia a:

 Alfredo Sáenz S.J., sacerdote jesuita argentino.
 Alfredo Sáenz, cantante argentino; o
 Alfredo Sáenz Abad, empresario español.